«La bruja» puede referirse a:

Cine y televisión 
 La bruja (1923), película española dirigida por Maximiliano Thous.
 La bruja (1954), película mexicana dirigida por Chano Urueta.
 La bruja (1982), telenovela venezolana.
 La bruja (1997), episodio de la serie Buffy the Vampire Slayer.
 La bruja (2011), telenovela colombiana.
 La bruja (2015), película de terror estadounidense.

Literatura 
 La bruja (1994), novela de  Germán Castro Caycedo.

Música 
 La bruja (1887), zarzuela grande compuesta por Ruperto Chapí.
 La bruja, son jarocho tradicional de México.
 La bruja (1991), álbum del grupo uruguayo Buitres Después de la Una.
 La bruja (1997), álbum del grupo español Mägo de Oz.